Andrew Irvine (bergbeklimmer), een Engelse bergbeklimmer
Andy Irvine (rugby), een Schotse rugbyspeler
Andy Irvine (muzikant), een Ierse folkmuzikant